Kang Pan Sŏk (kor. 강반석, ur. 21 kwietnia 1892 w Ch'ilgol (obecnie Man’gyŏngdae), zm. 31 lipca 1932) − matka przywódcy Korei Północnej Kim Ir Sena i żona Kim Hyong Jika. . Nie zapobiegło to jednak krwawym prześladowaniom chrześcijan przez Kim Ir Sena. 

Według północnokoreańskiej historiografii Kang Pan Sŏk przedstawiana jest jako koreańska działaczka niepodległościowa i komunistyczna, jak również jako wzór idealnej kobiety, żony i matki. Rocznice urodzin i śmierci Kang Pan Sŏk obchodzone są na terenie całego państwa, z udziałem przedstawicieli najwyższych władz partyjnych i państwowych.

Na cześć Kang Pan Sŏk nazwana została Rewolucyjna Szkoła Kang Pan Sŏk oraz świątynia protestancka w Pjongjangu, a w 2012 północnokoreańska poczta wydała znaczek z jej wizerunkiem.

Genealogia

Przypisy 

Członkowie rodziny najwyższych przywódców Korei Północnej
Urodzeni w 1892
Zmarli w 1932
Ludzie urodzeni w Pjongjangu